Сре́дняя улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Средняя улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Средняя улица — улица в Липецке.
 Средняя улица — улица в городе Пензе.
 Средняя улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Средняя улица — улица в историческом районе Волково.
 Средняя улица — улица в Зеленогорске.
 Средняя улица — улица в Петергофе.
 Средняя улица — улица в Пушкине.
 Средняя улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Средняя улица — улица в Евпатории.
 Средняя улица — улица в городе Запорожье.
 Средняя улица — улица в Одессе.
 Средняя улица — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Средняя аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
 Средний проспект